Дражице могу бити:

 Дражице (Јелење), насељено мјесто у општини Јелење, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Дражице (Римавска Собота), насељено мјесто у округу Римавска Собота, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Дражице (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република